Genay puede hacer referencia a las siguientes comunas francesas:

 Genay (Côte-d'Or);
 Genay (metrópoli de Lyon).